

Сеп — річка в Удмуртії, ліва притока Іти
 Сеп — присілок, Ігринський район, Удмуртія

Дивись також 
 Сепож
 Сепожка